Любовицкий — русская фамилия. Известные носители:
 Любовицкий, Владимир Альфредович (род. 1964) — мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России (бобслей).
 Любовицкий, Михаил Киприанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4994; 3 декабря 1834.
 Любовицкий, Степан Станиславович (ум. 1805) — польский и российский военачальник, генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Любовицкий, Юлиан Викторович — Георгиевский кавалер; полковник; 9 мая 1871.

См. также 
 Любицкий